Veem (onderneming)
Veemgericht
Veem House for Performance